talerz – naczynie do podawania potraw
 talerze perkusyjne – instrument
 talerze orkiestrowe – instrument
 talerze amputacyjne – narzędzia chirurgiczne
 latające talerze – niezidentyfikowane obiekty latające
 talerz antenowy – antena satelitarna